Pârâul Frumos se poate referi la:

 Pârâul Frumos - afluent al râului Olt
 Pârâul Frumos - afluent al râului Putna
 Pârâul Frumos - afluent al râului Telciu